

Geografia
Italia
 Botteghelle – quartiere di Fiumefreddo di Sicilia, nella Città metropolitana di Catania.
 Bottaghelle – frazione di Mazzarrone, nella Città metropolitana di Catania.
 Botteghelle – zona di Napoli nella XI Municipalità.
 Botteghelle – zona di Reggio Calabria.
 Botteghelle – zona di Trapani.

Altro
 PalaBotteghelle – palazzetto dello sport della città di Reggio Calabria.
 Stazione di Botteghelle – stazione della circumvesuviana di Napoli.